est un mot anglais signifiant « démolition ». Il peut faire référence à :

Télévision 

 , téléfilm australien de  diffusé en 1978 ;
 , série télévisée diffusée en 2005 sur .

Cinéma 

 , film de Jean-Marc Vallée sorti en 2015.

Album 

 , album de  sorti en  ;
 Demolition, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Autre 

 Demolition, équipe de catch américaine des années 1980 à 1990.